Zweig is de achternaam van onder meer de volgende personen:
Arnold Zweig, Duits schrijver
Fritz Zweig, Duits dirigent
George Zweig, Amerikaans natuurkundige
Stefan Zweig, Oostenrijks schrijver
Stefanie Zweig, Duitse schrijfster